Cyrille Spinetta (1879-1943), militant politique français ;
 Adrien Spinetta (1908-1998), haut fonctionnaire français ;
 Jean-Cyril Spinetta (1943), haut fonctionnaire français ;
 Luis Alberto Spinetta (1950-2012), musicien et guitariste argentin.